Homing bezeichnet:
 Homing (Luftfahrt), funknavigatorisches Zielanflugverfahren in der Luftfahrt
 Homing (Biologie), Rückkehr immunkompetenter Immunzellen in der Immunologie
 Homing (Lebensart), Lebensart mit dem eigenen Zuhause als sozialem Lebensmittelpunkt
 Homing (Informationstechnologie), Unterbringung und Netzanbindung eines Kundenservers im Rechenzentrum eines Internet Service Providers

Sonstiges:
 Homing Head, Landspitze von Horseshoe Island, Antarktis